Bottega Nuova ima više značenja:
 Bottega Nuova, Firenze
 Bottega Nuova, Modena